Manuel Godinho de Erédia (1563-1623) – militare, scrittore e cartografo portoghese
Manuel Godinho (1630-1712) – missionario portoghese